Груздовка — название нескольких населённых пунктов:
 Груздовка — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Груздовка — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Груздовка — деревня в Молодечненском районе Минской области (Белоруссия).